Opština Bileća är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sarajevo.

Följande samhällen finns i Opština Bileća:

 Bileća

Omgivningarna runt Opština Bileća är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Opština Bileća är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Republika Srpska